L'evento si è svolto nel Philadelphia Cricket Club.

Bertha Townsend ha battuto in finale Marion Wright 6-2, 6-2 nel torneo preliminare.

Bertha Townsend ha battuto Ellen Hansell 6-3, 6-5 nel challenge round.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Note 

U.S. National Championships 1888